Ро́бертс () — латиське особове чоловіче ім'я, що є відповідником імені Роберт.

Відомі носії:
 Робертс Анцанс (; 1919—1989) — латиський доброволець військ СС, оберштурмфюрер військ СС
 Робертс Блоссом (; 1924—2011) — американський актор.
 Робертс Букартс (;  1990) — латвійський хокеїст, лівий нападник.
 Робертс Гайгалс (; 1913—1982) — латиський доброволець військ СС, оберштурмфюрер військ СС.
 Робертс Єкимовс (;  1989) — латвійський хокеїст, нападник.
 Робертс Плуме (;  2000) — латвійський саночник, бронзовий призер Олімпійських ігор (2022), чемпіон Європи (2022).

Латиські імена